Kabinett Paulssen bezeichnet folgende Landesregierungen Thüringens unter Arnold Paulssen (DDP):
Kabinett Paulssen I (1920–1921)
Kabinett Paulssen II (1928–1929)